Struga kan syfta på:

Kroatien 

 Struga Banska, ort, Moslavina,

Nordmakedonien 

 Struga, stad 
 Struga (kommun),